Мухамедзянов — фамилия; имеет женскую форму Мухамедзянова.
 Мухамедзянов, Габдльнур Хабибрахманович (1930—2016) — советский учёный, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 Мухамедзянов, Ильназ Ленарович (род. 1997) — российский биатлонист.
 Мухамедзянов, Наиль Ибрагимович (1944—2003) — российский шахматист, международный арбитр, мастер спорта СССР.